Parel Krabs is een personage uit de animatieserie SpongeBob SquarePants. Ze is de dochter van Eugene Krabs. De Nederlandse stem wordt vertolkt door Christa Lips, Melise de Winter en Nathalie Haneveld. Hoewel ze een walvis is en haar vader een krab, is het niet duidelijk of haar moeder een walvis is.

Verschijning 
Parel is een grote grijze walvis met blond haar in een paardenstaart. Meestal draagt ze een paars shirt met een donker paarse letter P erop, een donkerpaarse rok en witte laarzen. In de afleveringen "The Chaperone" en "Whale of a Birthday" heeft ze een lichtroze rok en een tiara op. Ze heeft meestal rood-paarse lippenstift op in de vorm van een hart.

Algemeen 
Parel is populair op school en houdt ervan om rond te hangen, winkelen en een goede reputatie op school te houden. Parel haar zin wordt meestal werkelijkheid en haar droom is om beroemd te worden. Ze kan ook tuba spelen.

Familie 
Parels directe familie is haar vader Eugene H Krabs en haar grootmoeder, Oma Krabs (hoewel ze nooit samen te zien zijn).
Het verschil in soort tussen Parel en haar vader is nooit verklaard; mogelijk is dat Eugene Krabs ooit getrouwd was met een walvis.

Personage uit SpongeBob SquarePants
Antropomorf personage
Fictief zoogdier